

Sigle 
 Pressure Equipment Directive – Direttiva apparecchi a pressione

Codici 
 PED – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Pardubice (Repubblica Ceca)
 ped – codice ISO 639-3 della lingua mala
 PED – codice ISO 3166-2:TT di Penal-Debe (Trinidad e Tobago)

Informatica 
 PED – editor per reti di Petri